Örebro SK is een Zweedse sportclub uit Örebro. De club is vooral bekend door zijn voetbalafdeling, maar is ook actief in onder andere bowling, handbal en tennis.

De voetbalafdeling bestaat sinds 1908, de club speelde in de beginjaren op lokaal niveau. In de jaren twintig en dertig speelde de club voornamelijk in de tweede en derde klasse. In 1946 promoveerde de club voor het eerst naar de hoogste klasse, maar de promotie werd door een degradatie gevolgd. In 1949 promoveerde de club opnieuw, ook deze keer degradeerde de club. De derde poging was de goede, want na de promotie in 1952 werd de club achtste en kon in de hoogste klasse blijven, de club moest het volgende seizoen echter weer het onderspit delven.

Na enkele jaren tweede klasse promoveerde de club in 1960 opnieuw naar de Allsvenskan en werd meteen vierde in het eerste seizoen. De volgende jaren stelde de club zijn positie veilig en leverde zelfs enkele spelers voor het nationaal elftal. Na 18 jaar eerste klasse degradeerde de club uiteindelijk in 1978.

De volgende tien jaar werden op niveau twee doorgebracht, begin jaren negentig van de vorige eeuw haalde de club weer goede resultaten en werd in 1994 zelfs vice-kampioen. Ook speelde Örebro SK enkele seizoenen Europees voetbal, zonder al te veel succes. In het nieuwe millennium werden de resultaten slechter en in 2004 degradeerde de club. Na twee seizoenen op het tweede niveau plaatste de club zich in extremis op de laatste speeldag nog voor de hoogste klasse voor het seizoen 2007. Vijf jaar later degradeerde de club weer naar de Superettan, maar promoveerde na een jaar weer terug.

Erelijst
Beker van Zweden
Finalist: 1988

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2005 || 5 || 16 || Superettan || 30 || 12 || 9 || 9 || 40 || 32 || +8 || 45 || 5.034
|-
| 2006 || bgcolor="#00FF00"|2 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 7 || 6 || 56 || 28 || +28 || 58 || 5.359
|-
| 2007 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 6 || 7 || 13 || 28 || 45 || –17 || 25 || 8.818
|-
| 2008 || 7 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 9 || 10 || 36 || 39 || –3 || 42 || 8.660
|-
| 2009 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 12 || 9 || 9 || 33 || 32 || +1 || 45 || 7.886
|-
| 2010 || 3 || 16 || Allsvenskan || 30 || 16 || 4 || 10 || 40 || 30 || +10 || 52 || 7.704
|-
| 2011 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 3 || 16 || 36 || 45 || –9 || 36 || 7.358
|-
| 2012 ||bgcolor="#FA8072"| 15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 5 || 9 || 16 || 32 || 46 || –14 || 24 || 5.522
|-
| 2013 || bgcolor="#00FF00"|2 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 10 || 3 || 52 || 21 || +31 || 61 || 4.937
|-
| 2014 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 7 || 10 || 54 || 44 || +10 || 46 || 6.729
|-
| 2015 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 10 || 11 || 36 || 50 || –14 || 37 || 6.980
|-
| 2016 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 8 || 11 || 48 || 51 || –3 || 41 || 7.396
|-
| 2017 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 6 || 14 || 38 || 54 || –16 || 36 || 6.283
|-
| 2018 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 8 || 13 || 34 || 40 || –6 || 35 || 5.497
|-
| 2019 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 6 || 15 || 40 || 56 || –16 || 33 || 5.632
|-
| 2020 || 7 || 16 || Allsvenskan || 30 || 12 || 6 || 12 || 37 || 41 || –4 || 42 || 0
|-
| 2021 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 4 || 6 || 20 || 23 || 58 || –15 || 18 || 0
|-
|}

Örebro in Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt Örebro SK

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
 Benny Lennartsson (1976–1978)
 Roy Hodgson (1983–1984)
 Rolf Zetterlund (1987–1992)
 Kent Karlsson (1993))
 Patrick Walker (1998–2000)
 Mats Jingblad (2000–2003)
 Stefan Lundin (2003–2004)
 Patrick Walker (2005–2008)
 Sixten Boström (2008–2012)
 Per-Ola Ljung (2012–2014)
 Alexander Axén (2014–)
	-

Externe links
 Örebro SK
 Kubanerna Örebro -
 Svartvitt

Zweedse voetbalclub
Sport in Örebro